Las Magdalenas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Magdalenas, Guanajuato, ort, 
 Las Magdalenas, San Luis Potosí, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar